El término Chibcha (idioma muisca: chib-cha[cum] (‘báculo-varón’: ‘hombre del báculo’) y más exactamente "Chib" (Nuestra), "Cha" (Gente/Hombre) hace referencia a varios artículos:

 Chibcha, nombre del pueblo muisca, que se desarrolló en la actual Colombia;
 Idioma muisca, otro nombre del idioma chibcha;
 Lenguas chibchenses, familia lingüística de Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
 Hipótesis macroshibcha o idioma chibchano-paezano, macrofamilia lingüística hipotética.

Advertencia: Conviene no confundir el término chibcha con parofónicos como:
 La chicha, una bebida fermentada tradicional;
 El pueblo chicha, que habita en la región andina al suroeste de Bolivia.